ARV steht für:
 Advanced Re-entry Vehicle (zu Deutsch: „fortgeschrittenes Wiedereintrittsfahrzeug“), ein Weltraumfrachter
 Aids-assoziiertes Retrovirus
 Akademische Ruderverbindung
 Allgemeiner Rettungsverband
 Amtsrichterverband
 Anrufverteilungselement
 Arbeitsgemeinschaft der Rheinwasserwerke e. V.
 Armed Robotic Vehicle (deutsch: „bewaffnetes Roboterfahrzeug“), ein Projekt der United States Army
 Aufsichtsratsvorsitzender
 Auslandsreisekostenverordnung
 Autobahn-Richtgeschwindigkeits-Verordnung
 Average Rectified Value, zu Deutsch: Gleichrichtwert, ein Begriff der elektrischen Messtechnik
 ARV Aviation Super2, Flugzeug
ARV 1 steht für:
 Arbeits- und Ruhezeit-Verordnung; offizielle Langform: Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung, ARV 1), siehe Lenk- und Ruhezeiten

AR-V steht für:
 Tierra del Fuego (Argentinien), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

ArV steht für:
 Arbeiterrenten-Versicherung

ARV